Ву́лиця Довже́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Вознесенськ
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Ізмаїлі.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Каховка.
 У місті Київ:
 Вулиця Довженка — вулиця в Деснянському районі;
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в Шевченківському районі.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Люботин.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Олександра Довженка — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Довженка — вулиця в місті Яворів.

Див. також 
 провулок Довженка — провулок у місті Жмеринка.
 провулок Олександра Довженка — провулок у місті Ізмаїл.
 провулок Олександра Довженка — провулок у місті Жовті Води.